NGC 4678 est une galaxie irrégulière naine située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 4678 a été découverte par l'astronome américain Francis Leavenworth en 1886. Cette galaxie a aussi été observée par l'astronome français Stéphane Javelle le  et elle a été inscrite à l'Index Catalogue sous la désignation IC 824.

Aucun bras spiral n'est visible sur l'image obtenue des données du relevé SDSS. La classification de galaxie irrégulière par le professeur Seligman semble mieux décrire cette galaxie.

NGC 4678 présente une large raie HI.

À ce jour, une mesure non basée sur le décalage vers le rouge (redshift) donne une distance d'. Cette valeur est loin à l'extérieur des valeurs de la distance de Hubble.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 4678 sur le site du professeur C. Seligman

4678
Constellation de la Vierge
Galaxie irrégulière
Galaxie naine
Galaxie naine irrégulière
Objet céleste découvert en 1886
Objet céleste découvert par Francis Leavenworth